Pilaszków peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Pilaszków est un village, situé dans la gmina d'Ożarów Mazowiecki de la Powiat de Varsovie-ouest dans la voïvodie de Mazovie.
 Pilaszków est un village, situé dans la gmina de Łowicz de la Powiat de Łowicz dans la voïvodie de Łódź.